Galitzine peut désigner :

Membres de la famille Galitzine (ou Golitsyne) 

Galitzine (transcription la plus fréquente, et adoptée par ses descendants en France et aux États-Unis) ou Golitsyne (en , transcription française récente) est le nom d'une maison princière de Russie. On trouve également les transcriptions suivantes, selon les pays : Golitsyn, Golitzine, Galitzin, Gallitzin.

 Alexandre Nikolaïevitch Golitsyne (1773-1844), ministre de l'éducation dans le gouvernement d'Alexandre 
 Alexandre Fiodorovitch Golitsyne, membre du conseil d'État (1858)
 Alexandre Dmitrievitch Golitsyne (1874-1926), membre du Conseil d'État
 Boris Alexeïevitch Galitzine (1654-1714), chambellan de la cour du tsar
 Boris Borissovitch Galitzine (1862-1916), physicien russe
 Boris Vasilievitch Golitzyne, amiral russe
Dimitri Alexeïevitch Galizine (1735-1803), diplomate russe
 Dimitri Dimitrivievitch Galitzine (1770-1840), fils du précédent, premier prêtre catholique ordonné en Amérique
 Dmitri Mikhaïlovitch Galitzine (1665-1737), homme d'État russe
 Dmitri Mikhaïlovitch Galitzine (1721-1793), ambassadeur de Russie à Vienne durant le règne de Catherine la Grande 
 Dmitri Vladimirovitch Galitzine (1771-1844), général de cavalerie et gouverneur militaire de Moscou, élevé, le , par Nicolas  au titre d'altesse sérénissime
Dmitri Petrovitch Galitzine (1860-1928), membre du conseil d'État
Grigori Sergueïevitch Golitsyne (1838-1907), prince russe, général d'infanterie, homme d'État, commandant suprême de l'administration du Caucase, commandant du district militaire du Caucase et chef des troupes Cosaques du Caucase (1896), membre du Conseil d'État (1905), commandant du Régiment de la Garde Finliandski (1872-1876)
Iouri Sergueïevich Galitzine (1935- ), physicien russe. Voir l'article anglophone 
Lev Sergueïevitch Galitzine (1845-1916), pionnier de la viticulture en Crimée
Mikhaïl Golitsyne (1675-1730), militaire, feld-maréchal et gouverneur de la Finlande de 1714 à 1721
 Mikhaïl Mikaïlovitch Galitzine (1684-1764), amiral russe
Nicolas Dimitrievitch Galitzine (1850-1925), premier ministre russe
Nikolaï Borissovitch Galitzine (1794-1866), violoncelliste, commanditaire des Quatuors Galitzine de Beethoven
Pavel Pavlovitch Golitsyne (1856-1914), membre du Conseil d'État
 Sergueï Mikhaïlovitch Golytsine (1774-1859), membre du Conseil d'État (1837)
 Vassili Vassilievitch Galitzine (1643-1714), homme d'État russe

Voir aussi 
 Le Galitzinberg, colline de Vienne, baptisée du nom de l'ambassadeur Dmitri Galitzine
 Triptyque Galitzin
 , un cratère lunaire nommé en l'honneur de Boris Borissovitch Galitzine

Patronyme russe